Thermocyclops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Andreas Kiefer 1927. Thermocyclops ingår i familjen Cyclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Thermocyclops